Хартман (Хартманн) — немецкая фамилия. Известные носители:
 Хартманн, Анастасий (1803—1866) — католический епископ.
 Хартман, Андреас (род. 1980) — швейцарский двоеборец.
 Хартман, Артур (1926—2015) — американский дипломат, Чрезвычайный и Полномочный посол США в СССР (1981—1987).
 Хартман, Артур (музыкант) (1881—1956) — американский скрипач, композитор.
 Хартман, Вальтер (1891—1977) — немецкий офицер, участник Первой и Второй мировых войн, генерал артиллерии.
 Хартманн, Вернер (1902—1963) — немецкий подводник времён Второй мировой войны.
 Хартман, Веслав (1950—2021) — польский конник, серебряный призёр Игр 1980 года в конкуре.
 Хартман, Вольфрам (род. 1956) — немецкий шахматист.
 Хартман, Дан (1950—1994) — американский певец, поэт и музыкальный продюсер.
 Хартман, Джейкоб Уитмер (1881—1934) — американский филолог, переводчик, журналист.
 Хартман, Имре (1895—1978) — венгерский и мексиканский виолончелист.
 Хартман, Ингрид (1930—2006) — немецкая гребчиха-байдарочница.
 Хартман, Йоханн Петер Эмилиус (1805—1900) — датский композитор и органист.
 Хартман, Йоханнес Франц (1865—1936) — немецкий астроном.
 Хартман, Карл Амадеус (1905—1963) — немецкий композитор.
 Хартман, Кевин (род. 1974) — американский футболист, вратарь.
 Хартман, Лиза (род. 1956) — американская актриса, композитор, продюсер и кантри-певица.
 Хартманн, Леннарт (род. 1991) — немецкий футболист, полузащитник клуба «Герта».
 Хартман, Мари Луиз (псевдоним Нина Хартли; род. 1959) — американская порноактриса.
 Хартманн, Оливер (род. 1970) — немецкий музыкант, вокалист и автор песен.
 Хартманн, Оскар (род. 1982) — предприниматель, инвестор и филантроп.
 Хартман, Пирет (род. 1981) — эстонский политик.
 Хартман, Роберт (1910—1973) — американский логик и философ немецкого происхождения.
 Хартман, Уильям Кеннет (род. 1939) — американский планетолог, художник и писатель.
 Хартманн, Феликс фон (1851—1919) — немецкий кардинал.
 Хартман, Фил Эдвард (1948—1998) — американский художник-график, сценарист, озвучиватель и комик канадского происхождения.
 Хартман, Филип (1915—2015) — американский математик.
 Хартман, Франц (1809—1855) — немецкий скрипач.
 Хартман, Хак (1921—1946) — американский профессиональный баскетболист.
 Хартман, Элизабет (1943—1987) — американская актриса.
 Хартман, Элмер Эрл (более известен под псевдонимом Бутч Хартман; род. 1965) — американский аниматор, художник и продюсер.
 Хартман, Эмиль (1836—1898) — датский композитор и органист, сын И. П. Э. Хартмана.
 Хартман, Эрнст (1897—1945) — бригадефюрер СС и генерал майор полиции.
 Хартманн, Эрих Альфред (1922—1993) — немецкий лётчик-ас времён Второй мировой войны.

 См. также